Frederico bezeichnet:

 Frederico, einen portugiesischen Personennamen (mit Namensträgern)

 Frederico Westphalen, Stadt im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul
 Flugplatz Frederico Westphalen, Flugplatz der brasilianischen Stadt Frederico Westphalen
 Bistum Frederico Westphalen, römisch-katholische Diözese mit Sitz in Frederico Westphalen